L'Open d'Écosse 2021 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2021-2022, qui se déroule du 6 au 12 décembre 2021 au Venue Cymru de Llandudno, au Pays de Galles. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
En raison de problèmes contractuels tardifs avec l'organisateur à Glasgow, le tournoi ne peut être tenu en Écosse et se déroule au Pays de Galles.

Ce tournoi se présente comme la troisième épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2021-2022 de snooker. Commencé en octobre avec l'Open d'Irlande du Nord et en novembre avec l'Open d'Angleterre, il se terminera en février 2022 avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le trophée Stephen Hendry (Stephen Hendry Trophy), nom donné en l'honneur du septuple champion du monde écossais.

Mark Selby est le double tenant du titre, il s'était imposé l'an passé face à Ronnie O'Sullivan en finale 9-3.

Faits marquants 
Lors des qualifications, Xiao Guodong réalise son premier break maximum dans la manche décisive.

Neil Robertson et Mark Williams se sont tous les deux retirés préalablement à leurs matchs held over. L'australien souffrait d'acouphènes, tandis que le gallois a invoqué des raisons personnelles. Ils ont été remplacés dans le tableau.

Lors des  de finale, Jimmy Robertson a battu le record du nombre de points inscrit par un joueur dans une manche avec 178 points. Il a empoché une bille rouge, récolté 44 points de fautes et réalisé un break de 133 points.

La délégation écossaise fait bonne figure avec quatre représentants en  de finale et deux en demi-finales. Judd Trump et Mark Selby sont menés 3 manches à 0 à ce stade du tournoi ; ils recollent tous les deux au score de leurs adversaires, mais s'inclinent en manche décisive. La série de victoires de Selby, double tenant du titre, prend donc fin avec 17 victoires consécutives.

Après sa finale perdue au Championnat du Royaume-Uni, Luca Brecel poursuit sur sa lancée et remporte son deuxième tournoi classé en carrière, dominant John Higgins en finale sur le score de 9 manches à 5. Brecel mène 6-2 à l'issue de la session de l'après-midi, puis 8-2. L'écossais effectue une tentative de remontée et glane trois manches consécutives, avant de s'incliner face à un century réalisé par le belge. Higgins est donc finaliste perdant des trois tournois des Home Nations.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est présentée ci-dessous :

 Gagnant : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finale : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 24 au 29 septembre 2021 au Barnsley Metrodome de Barnsley, hormis les matchs des joueurs du top 16 mondial qui se déroulent au Venue Cymru de Llandudno le 6 décembre 2021. Ils sont tous disputés au meilleur des 7 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 140  Fergal O'Brien
 139, 125  John Higgins
 135  Martin O'Donnell
 133, 118  Jimmy Robertson
 131  Jamie Jones
 131  Ronnie O'Sullivan
 130, 130, 113, 106  David Gilbert
 128, 115  Liang Wenbo
 127, 104  Luca Brecel
 127  Pang Junxu
 125  Gary Wilson
 120  Ryan Day
 117  Jordan Brown
 117  Xiao Guodong
 116, 107, 105  Mark Selby
 116  Li Hang
 113, 110  Anthony McGill
 113, 109, 105, 104  Judd Trump
 111  Zhao Jianbo
 108  Sam Craigie
 107  Sunny Akani
 107  Steven Hallworth
 104  Lei Peifan
 103  Hossein Vafaei
 101  Scott Donaldson
 101  Matthew Selt

Qualifications 

 147, 108  Xiao Guodong
 135, 100  Mark Selby
 133, 100  Michael Judge
 133  Fan Zhengyi
 132  Jack Lisowski
 132  Ronnie O'Sullivan
 131, 113  David Gilbert
 130, 107  Kyren Wilson
 130  Shaun Murphy
 130  Robbie Williams
 126  Jackson Page
 125  Michael Georgiou
 121  Ricky Walden
 118, 115  Noppon Saengkham
 116  Oliver Lines
 116  Kurt Maflin
 115  Tom Ford
 114  Elliot Slessor
 112  Zhang Anda
 109  Thepchaiya Un-Nooh
 109  Chang Bingyu
 107  Mark Allen
 107  Stephen Maguire
 105  Si Jiahui
 104  Martin Gould
 103  Jak Jones
 102  Michael Holt
 102  David Lilley
 100  Mitchell Mann
 100  Judd Trump

Notes et références

Notes

Références 

2021
Snooker en 2021
Sport en Écosse en 2021